Il torneo di fioretto individuale femminile dei giochi paralimpici di Tokyo 2020 si è svolto il 28 agosto 2021 presso la Makuhari Messe. La competizione prevedeva due categorie, A e B, basate sulla classe di disabilità delle atlete.

Categoria A
Secondo la classificazione internazionale adottata ai giochi paralimpici di Tokyo 2020, sono inserite nella Categoria A le atlete con un buon equilibrio da sedute, con o senza il supporto delle gambe e il braccio usato normale. In questa categoria, per il torneo di Fioretto individuale femminile, hanno partecipato 17 atlete di 8 nazioni.

Risultati

Categoria B
Secondo la classificazione internazionale adottata ai giochi paralimpici di Tokyo 2020, sono inserite nella Categoria B le atlete con un sufficiente equilibrio da sedute e il braccio usato normale, come le atlete paraplegici (tipo T1 - T9) o tetraplegiche incomplete con il braccio usato poco colpito e un buon equilibrio da sedute. In questa categoria, per il tornemo di Fioretto individuale femminile, hanno partecipato 14 atlete di 9 nazioni.

Risultati

Note

Collegamenti esterni
 
 

F